Franz König (chirurg), een Duitse chirurg (1832-1910)
 Franz König (kardinaal), een Oostenrijks geestelijke en kardinaal
 Franz König (roeier), een Oostenrijks roeier die aan de Olympische Spelen van 1956 deelnam
 Franz König (voetballer), een Oostenrijks voetballer die topschutter was in de Belgische Eerste klasse